Die Virginia Slims of Boston 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Boston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 26. bis 31. März 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Boston